Эндрю Рэйн (; ) — американский борец вольного стиля, победитель Панамериканских игр, призёр Кубка мира, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Выступал в лёгкой весовой категории (до 68 кг). Победитель Панамериканских игр 1979 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Серебряный призёр Кубка мира 1986 года в Толидо (штат Огайо, США).

На летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе Рэйн победил грека Георгиоса Атанассиадиса, швейцарца Рене Нойера, австралийца , финна Юкку Раухалу и занял первое место в своей подргуппе. В финале американец проиграл южнокорейцу Ю Ин Тхаку и завоевал олимпийское серебро.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Борцы лёгкого веса